USS DeLong peut faire référence à 3 navires de l'US Navy, nommés en l'honneur de l'officier de marine et explorateur arctique George Washington De Long : 

 , un torpilleur, lancé en 1900 et revendu en 1920
 , un destroyer de la classe Wickes, lancé en 1918 et vendu en 1922
 , un destroyer d'escorte de la classe Rudderow, lancé en 1943 et démoli en 1969

Nom de bateau de l'United States Navy